Jorch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Jorch (* 1951), deutscher Kinderarzt und Neonatologe
 Robin Jorch (* 1994), deutscher Basketballspieler